Pollok steht für folgende Orte:
 Pollok (Neuseeland), Ort in der Region Auckland in Neuseeland
 Pollok (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Pollok (Schottland), Stadtteil von Glasgow

Pollok ist der Familienname folgender Personen: 
 Karl-Heinz Pollok (1929–2003), deutscher slawischer Philologe, Gründungspräsident der Universität Passau 
 Konstantin Pollok (* 1969), deutscher Philosoph und Hochschullehrer 
 Peter Pollok, Eishockeytorwart beim Hohenlimburger EC von 1993 bis 2000 
 Robert Pollok (1798–1827), schottischer Lyriker 
 Wojciech Pollok (* 1982), polnischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Glasgow Pollok
 Pollock